Pramann ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Pramann (* 1942), deutscher Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive)
 Uli Pramann, deutscher Sportjournalist und Autor

Siehe auch:
 Bramann
 Brahmann